Shame – singel Monrose
 Shame – singel Eurythmics
 Shame – singel OMD
 Shame – Wstyd (powieść)
 Shame – Wstyd (film 2011)